HSG Düsseldorf är en tysk handbollsklubb från Düsseldorf i Nordrhein-Westfalen, bildad år 2000 genom en fusion av de två klubbarna HSV Düsseldorf och ART Düsseldorf. Klubben tog sig första gången upp i Tysklands högsta division, Bundesliga, säsongen 2004/2005, men blev efter två säsonger utslagna och nerflyttade till den näst högsta divisionen, 2. Handball-Bundesliga.

Spelare i urval 
  Jan Filip (HSV Düsseldorf, 1997–1998)
  Julius Kühn (2008–2012)
  Ola Lindgren (HSV Düsseldorf, 1995–1998)
  Alexander Petersson (2003–2005)
  Patrick Wiencek (2006–2007)

Externa länkar 
  

Handbollsklubbar i Tyskland
Sport i Düsseldorf
Sportklubbar bildade 2000
Sportklubbar i Nordrhein-Westfalen